Кенкияк — топоним в Казахстане:

 Кенкияк — аэропорт местных воздушных линий в Темирском районе Актюбинской области.
 Кенкияк — нефтяное месторождение в Темирском районе Актюбинской области Казахстана.
 Кенкияк — село в Темирском районе Актюбинской области.